Râul Rediu se poate referi la:

 Rediu - afluent al Bahluiului
 Rediu - afluent al Vasluiețului